Plaatsen
 Zapata (Texas) - plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Zapata County - county in de Amerikaanse staat Texas

Personen
 Cristián Zapata - Colombiaans voetballer
 Duván Zapata - Colombiaans voetballer
 Martín Zapata - Colombiaans voetballer
 Emiliano Zapata - Mexicaans revolutionair
 Orlando Zapata Tamayo - Cubaans dissident
 Róbinson Zapata - Colombiaans voetballer

Bedrijven
 Zapata Petroleum Corporation - oliebedrijf en holding opgericht door George H.W. Bush
 Zapata Off-Shore Company - dochteronderneming en later afsplitsing, tegenwoordig HRG Group

Schepen
 Zapata Arctic (schip, 1984) - halfafzinkbaar boorplatform
 Zapata Ugland (schip, 1974) - halfafzinkbaar boorplatform